Aşağı Nemətabad – comune dell'Azerbaigian nel distretto di Ağdaş
 Nemətabad – comune dell'Azerbaigian nel distretto di Yevlax
 Yuxarı Nemətabad –  comune dell'Azerbaigian nel distretto di Ağdaş